Джон Кейнс: Кейнс, Джон Мейнард (1883—1946) — английский экономист, основатель кейнсианского направления в экономической теории.
 Кейнс, Джон Невилл (1859—1949) — английский экономист, отец Джона Мейнарда Кейнса.